Crescimento (biologia)
Ou ainda:
Crecendo (álbum) - do Ultraje a Rigor
Crescendo (livro) - de Becca Fitzpatrick
Dinâmica musical - nas variações de intensidade, crescendo indica um crescimento gradual do volume

Desambiguação